Чемпіонат Німеччини з хокею 1984 — 67-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Кельн.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

2 раунд

1 група 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

2 група 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

1 раунд 
 Розенгайм — Дюссельдорф ЕГ 3:2, 4:1
 Фрайбург — «Швеннінгер ЕРК» 6:2, 3:6

Матч за 7 місце 
 Дюссельдорф ЕГ — «Швеннінгер ЕРК» 7:4, 5:7

Матч за 5 місце 
 Розенгайм — Фрайбург 6:3, 15:4

Плей-оф (фінал) 
 ЕВ Ландсгут — Кауфбойрен 2:7, 1:5, 10:2, 8:2, 3:0
 Кельн — Маннхаймер ЕРК 7:3, 3:2 ОТ, 4:0

Матч за 3 місце 
 Маннхаймер ЕРК — Кауфбойрен 4:2, 6:4

Фінал 
 Кельн — ЕВ Ландсгут 5:4, 4:6, 2:3, 4:3, 5:0

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1984 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1983 у німецькому спорті‎
1984 у німецькому спорті‎